Karel Utenhove (vader), was een Gentse edelman en voorstander van de hervorming
 Karel Utenhove (zoon), een edelman en hervormingsgezinde humanist en dichter